Я́ни Су́лланмаа (; ) — финский кёрлингист, запасной в мужской команде Финляндии на , где финская команда завоевала серебряные медали.

Достижения 
 : серебро ().
 Чемпионат мира по кёрлингу «B» среди юниоров: серебро (2003).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу